Овидиу Стефан Хобан (; родился 27 декабря 1982 года, Бая-Маре, Румыния) — румынский футболист, полузащитник клуба «ЧФР Клуж».

Клубная карьера 
Воспитанник клубов «Бая-Маре» и «Бихор» (Орадя). В 2002—2004 годах играл за немецкий клуб «Клаузен», после чего вернулся в Румынию. В 2004—2005 годах играл за «Университатя» (Крайова) и «Бихор». В 2005 году перешёл в «Газ Метан», за который играл 6 лет. В 2012 году поиграл за клуб «Университатя» (Клуж), после чего в этом же году перешёл в «Петролул». В составе «Петроула» стал обладателем кубка Румынии в 2013 году. В 2014 году перешёл в израильский клуб «Хапоэль» (Беэр-Шева). 20 сентября 2014 года в матче против «Хапоэля» (Петах-Тиква) дебютировал в чемпионате Израиля, а 11 мая 2015 года в матче против «Маккаби» (Тель-Авив) забил первый гол за «Хапоэль». В составе «Хапоэля» стал финалистом кубка Израиля 2014/2015, а также стал чемпионом Израиля 2015/2016.

Международная карьера 
4 июня 2013 года в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго дебютировал за национальную команду, а 8 октября 2015 года в отборочном матче к чемпионату Европы 2016 против сборной Финляндии забил первый гол за сборную.

Достижения 
Командные

 «Петролул»
 Обладатель кубка Румынии — 2012/13

 «Хапоэль» (Беэр-Шева)
  Чемпионат Израиля по футболу — 2015/16, 2016/17
 Финалист кубка Израиля — 2014/15
 Обладатель суперкубка Израиля — 2016
 Обладатель кубка Тото — 2016/17

 «ЧФР Клуж»
  Чемпионат Румынии по футболу (5): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Суперкубка Румынии (2): 2018, 2020

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Университатя Крайова 1948»
Игроки ФК «Бихор»
Игроки ФК «Газ Метан»
Игроки ФК «Университатя» Клуж
Игроки ФК «Петролул»
Игроки ФК «Хапоэль» Беэр-Шева
Игроки ФК «ЧФР» Клуж